Richard Gasquet era il detentore del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Nicolás Almagro ha sconfitto Pablo Carreño Busta con il punteggio di 66-7, 7-65, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Gilles Simon (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (semifinale)
  Benoît Paire (semifinale)
  João Sousa (secondo turno)

 Guillermo García López (quarti di finale)
 Borna Ćorić (quarti di finale)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Pablo Carreño Busta (finale)

Qualificati 

  Andrea Arnaboldi (primo turno)
  Steven Diez (primo turno)

 Stéphane Robert (secondo turno)
 Elias Ymer (primo turno)

Wild card 

  Frederico Ferreira Silva (primo turno)
  Pedro Sousa (primo turno)

 Fernando Verdasco (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2016
ATP World Tour 2016